

Astronomia 
 4380 Geyer – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Geyer – città del libero stato della Sassonia, Germania

Persone 
 Carl Geyer (1796-1841) – entomologo tedesco
 Dean Geyer (1986) – attore e cantante sudafricano
 Eduard Geyer (1944) – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Florian Geyer (1490-1525) – nobile e diplomatico tedesco
 Georg Geyer (1823-1912) – pittore austriaco
 Karl Geyer (1899-1998) – allenatore di calcio e calciatore austriaco
 Karl Andreas Geyer (1809-1853) – esploratore e botanico tedesco
 Ludwig Geyer (1779-1821) – attore, poeta e pittore tedesco
 Ludwig Geyer (1904-1992) – ciclista su strada tedesco
 Renée Geyer (1953-2023) – cantante australiana
 Stefi Geyer (1888-1956) – violinista ungherese